La Zarza (Badajoz), un municipi de la província de Badajoz, a la comunitat autònoma d'Extremadura
 La Zarza (Valladolid), un municipi de la província de Valladolid, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 La Zarza de Pumareda, un municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 La Zarza-Perrunal, un municipi de la província de Huelva a la comunitat autònoma d'Andalusia
 Santa Cruz de la Zarza, un municipi de la província de Toledo a la comunitat autònoma de Castella - la Manxa